K9 může znamenat:
 K9 (zkratka) – anglická zkratka pro slova pes či psí (Canine)

umění
 K9 (seriál) – britský televizní seriál z roku 2009
 K-9 (film) – americký film z roku 1989
 K9 (Doctor Who) – postava psa ze seriálu Pán času

informatika
 AMD K9 – mikroarchitektura Advanced Micro Devices
 K9copy – linuxový program pro práci s DVD
 K-9 Mail – e-mailová aplikace pro OS Android

vojenství
 Raduga K-9 – sovětská balistická střela
 K9 Thunder – korejská samohybná houfnice
 HMAS K9 – ponorka nizozemského a posléze australského námořnictva

ostatní
 K9 (vláda Petra Nečase) – devítičlenný sněm předsedů a místopředsedů stran české vládní koalice v letech 2010–2013
 Kia K9 – model automobilu Kia